Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Peter Elter 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj (campione)
 Kim Warwick (quarti di finale, ritiro)
 Ross Case (secondo turno)
 Pascal Portes (primo turno)

 Jean Louis Haillet (quarti di finale)
 Anand Amritraj (primo turno)
 Louk Sanders (semifinali)
 Stefan Simonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1979